Сизенко Юрий Павлович — член Коммунистической партии Украины (с 1980 г.); заместитель Министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта; член президиума ЦК КПУ (с 1995 г.); 1-й секретарь Киевского ГК КПУ (с 2003 г.).

Семья 
Родился 19 января 1956 г. в г. Запорожье. Украинец. Отец умер в 1995 г.; мать Валентина Тихоновна (1926 г.р.) — пенсионерка.; жена Наталья Александровна (1957 г.р.) — домохозяйка; сыновья Валентин (1979 г.р.), Александр (1980 г.р.), сын Павел (1986 г.р.); дочь Юля (1987 г.р.).

Получил образование в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого (1999 г.).

Политическая деятельность 
В марте 2006 г. был избран кандидатом в народные депутаты Украины от КПУ, № 32 в списке. На время выборов: временно не работает, чл. КПУ.

В апреле 2002 года. — кандидат в народные депутаты Украины от КПУ, № 64 в списке. На время выборов: народный депутат Украины, член КПУ.

Народный депутат Украины 3-го созыва (март 1998 — апрель 2002 г.) от КПУ, № 13 в списке. На время выборов: народный депутат Украины, член КПУ. Председатель подкомитета по вопросам физической культуры и спорта Комитета по вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта (с июля 1998 г.); член фракции КПУ (с мая 1998 г.).

Народный депутат Украины 2-го созыва с апреля 1994 г. (2-й тур) до апреля 1998 г., Октябрьский избирательный округ № 177, Запорожская обл., выдвинут КПУ. Секретарь Комитета по вопросам молодежи, спорта и туризма. Член депутатской фракции коммунистов. На время выборов: Запорожский электровозоремонтный завод, слесарь-электрик, член КПУ. 1-й тур: з’яв. 57,0 %, за 19,47 %. 2-й тур: явка 52,9 %, за 54,84 %. 17 соперников (основной — Кудлай Т. П., р. 1949; Запорожский государственный университет, декан факультета; 1-й тур — 13,40 %, 2-й тур — 35,03 %).

Август 1973 — апрель 1974 гг. — слесарь РМЦ, завод «Запорожсталь». 1974—1976 — служба в армии. Июль 1976 — апрель 1994 гг. — электрослесарь электроаппаратного цеха, с 1989 г. — председатель профкома, Запорожский электровозоремонтный завод. С февраля 2007 г. — заместитель Министра по связям с ВР Украины и другими органами государственной власти, Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта. С 1986 г. — член обкома КПУ, с 1989 г. — член ЦК КПУ.

«Почетный железнодорожник» (1989). Орден Трудовой Славы III ст.

Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Члены Коммунистической партии Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Члены Запорожского обкома КП Украины
Члены ЦК КП Украины